Таптыково — название населённых пунктов в России:

 Таптыково — село в Уфимском районе Башкортостана.
 Таптыково — село в Сараевском районе Рязанской области.
 Таптыково — деревня в Тульском уезде, принадлежащая помещикам Сухотиным, позже вошла в приход села Осиновая Гора.